C100 peut faire référence à :
 Ford C100, une voiture de course de constructeur américain Ford ;
 IC 2944, un amas ouvert dans la Constellation du Centaure, noté C100 au Catalogue de Caldwell.